Mount Trident steht für:

 Trident (Vulkan), Vulkan in Alaska, Vereinigte Staaten
 Mount Trident (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika